Bonnar ist der Familienname folgender Personen:
 David Bonnar (* 1962), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Youngstown
 George William Bonnar (1796–1836), englischer Holzschneider, Illustrator und Druckvorlagen-Künstler, siehe George Wilmot Bonner
 William Bonnar (1800–1853), englischer Maler

Siehe auch:
 Bonar
 Bonnard (Begriffsklärung)